Die Kehrseite der Medaille steht für:
 Die Kehrseite der Medaille (1975), US-amerikanischer Film von Larry Peerce
 Die Kehrseite der Medaille (1995), US-amerikanischer Film von Steven Soderbergh
 Die Kehrseite der Medaille (2016), kanadischer Film von Mechthild Reinders